El nombre Gabriel Alonso puede referirse a:

 Gabriel Alonso de Herrera (1470-1539), agrónomo y escritor español.
 Gabriel Alonso Aristiaguirre (1923-1996), futbolista español.
 Gabriel Alonso Marín (1969-), pintor español.